MKD steht für:

 MKD, Modelleisenbahnzubehör, später auch MKD Dioramaland
 Nordmazedonien (ISO-3166-1-ALPHA-3-Code)
 Nordmazedonischer Denar (ISO-4217-Code)
 eine Bauart eines Deutz-Motors, siehe auch Liste der Deutz-Motoren
 Militärkartographische Dienst der DDR, Behörde für Militärkartographie in der DDR

Mkd steht für:
 Mkd (Kommandozeile), ein Unix-Befehl, der Softwaredokumentation generiert

mkd steht für:
 Mazedonische Sprache (ISO-639-3-Code)

MKD